Shoop ist der Familienname folgender Personen:

 C. Robert Shoop (1935–2003), Biologe
 John Shoop (* 1969), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Lindsay Shoop (* 1981), US-amerikanische Ruderin
 Pamela Susan Shoop (* 1948), US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin